Irina Romanova (née en 1972), patineuse artistique ukrainienne
Irina Alexandrovna de Russie (née Irina Romanova en 1895, morte en 1970), princesse de Russie